115 километр — недействующий остановочный пункт на линии Карламан — Мурапталово Башкирского региона Куйбышевской железной дороги. Находится в Куганакском сельсовете Стерлитамакском районе.

Расположение и инфраструктура 

Остановочный пункт расположен в непосредственной близости от садовых участков. Подъезд к остановочному пункту возможен по пролегающей вдоль путей с западной стороны полевой дороге. В 500 метрах к востоку от о.п. (через поле) расположена автодорога Стерлитамак - Красноусольский. В окрестностях остановочного пункта расположены сельскохозяйственные поля.

Остановочный пункт имеет одну низкую боковую пассажирскую платформу. Вокзала и железнодорожных билетных касс нет.

Дальнее сообщение 
Пассажирские поезда №371/372 Уфа - Андижан и №381/382 Уфа - Ташкент на о.п. 115 км не останавливаются.

Пригородное сообщение 
Пригородные поезда на остановочном пункте 115 км остановки не имеют.

Примечания

Ссылки 
 Паспорт остановочного пункта 115 км на проекте "Фотолинии"

Остановочные пункты Башкирского отделения Куйбышевской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Стерлитамакского района